Кумы — название населённых пунктов.

Италия 
 Кумы — город в Кампании.

Украина 
 Кумы — село в Карловском районе Полтавской области.
 Кумы — посёлок в Красноградском районе Харьковской области.

См. также 
 Кум
 Кума